Soullié est un patronyme porté notamment par :

 Félix Désiré Soullié (1795-1868), homme politique français ;
 Pierre Marie Soullié (1795-1868), homme politique français;
Benjamin Louis Soullié (1860-1940), libraire, marchand d'art, bibliographe, historiographe d'art.

Homonymie de patronyme